Барасе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара.
 Анхель Луїс Де Мігель Барасе — мер м. Ісаба